Се́верный (Аркти́ческий) федера́льный университе́т имени М. В. Ломоносова (Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования (ФГАОУ ВО)) — высшее учебное заведение в Архангельске, один из федеральных университетов России. Создан в 2010 году путём объединения Архангельского государственного технического университета, Поморского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Архангельского лесотехнического колледжа Императора Петра I и Северодвинского технического колледжа.

История 
Федеральный университет, созданный на базе Архангельского государственного технического университета по указу Президента РФ Дмитрия Медведева. Официальная дата регистрации — 8 июня 2010 года. Университет является крупнейшим научно-образовательным центром на северо-западе России, входит в Евразийскую ассоциацию университетов и Ассоциацию ведущих вузов России. Миссия САФУ как федерального университета напрямую связана с реализацией Арктической стратегии Российской Федерации и созданием инновационной и кадровой базы для развития Севера и Арктики.

Университет создан на базе Архангельского государственного технического университета.

Ректор университета — профессор, доктор философских наук Елена Владимировна Кудряшова.

С 12 июля 2011 года в состав университета включены государственные высшие и средние специальные учебные заведения: Поморский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Архангельский государственный технический университет, Архангельский лесотехнический колледж Императора Петра I и Северодвинский технический колледж. Также Северный (Арктический) федеральный университет переименован в Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова.

31 октября 2012 года распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Архангельский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (бывший Архангельский филиал Всероссийского заочного финансово-экономического института) был ликвидирован и включён в состав Северного (Арктического) федерального университета. На базе филиала создано отдельное структурное подразделение САФУ — заочный финансово-экономический институт. В 2014 году этот институт объединили с Институтом экономики и управления и назвали «Высшая школа экономики, управления и права».

11 февраля 2021 года приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 90 в состав САФУ вошёл Архангельский морской рыбопромышленный колледж ФГБОУ ВО «МГТУ» как «Высшая школа рыболовства и морских технологий».

Кампус 
Университетский кампус в Архангельске насчитывает более 30 зданий разной площади и этажности. Высшие школы имеют собственные здания, некоторые учебные подразделения расположены в главном корпусе, кроме того, в кампус входят лесотехнический колледж, мастерские, спорткомплекс «Буревестник», Центр коллективного пользования научным оборудованием «Арктика», детский сад и профилакторий для студентов. САФУ принадлежит 13 многоэтажных общежитий.

Структура 
В структуре университета 8 высших школ и 2 института:

 Высшая школа информационных технологий и автоматизированных систем
 Высшая инженерная школа
 Высшая школа энергетики, нефти и газа
 Высшая школа естественных наук и технологий
 Высшая школа педагогики, психологии  и физической культуры
 Высшая школа рыболовства и морских технологий
 Высшая школа социально-гуманитарных наук и международной коммуникации
 Высшая школа экономики, управления и права
 Гуманитарный институт (расположен в Северодвинске)
 Институт судостроения и морской арктической техники (бывший Севмашвтуз, расположен в Северодвинске)

Колледжи 

При университете находятся три колледжа: «Технологический колледж Императора Петра I», «Северодвинский технический колледж», «Высшая школа рыболовства и морских технологий» (программы СПО), а также Университетская гимназия и детский сад.

Обучение и степени

Академический год 
Учебный год делится на два семестра. Первый семестр длится обычно с сентября по декабрь; второй семестр — обычно с февраля по июнь. В первые дни января у студентов зимние каникулы. Летние каникулы приходятся обычно на июль-август.

Филиалы и другие учреждения 
Филиал САФУ находятся в Северодвинске, Коряжме и Ненецком АО. Одним из элементов инфраструктуры университета являются технологические центры: центр коллективного пользования научным оборудованием «Арктика», инновационно-технологический центр «Арктические нефтегазовые лабораторные исследования», центр космического мониторинга Арктики, центр исследования лесов, дендрарий. Планируются к созданию инновационно-технологический центр «Современные технологии переработки биоресурсов Севера» и центр патентования и защиты интеллектуальной собственности.

Исследования 
В САФУ проводится научная работа как в традиционных для университета отраслях, связанных с лесной, целлюлозно-бумажной и нефтегазовой промышленностью, так и в новых направлениях, определённых арктической специализацией университета.

Университет является учредителем пяти научных рецензируемых журналов: Arctic Environmental Research, Арктика и Север (RSCI), Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия «Гуманитарные и социальные науки» (ВАК), Журнал медико-биологических исследований (ВАК), Известия высших учебных заведений. Лесной журнал (WoS ESCI).

Университет имеет собственный центр коллективного пользования научным оборудованием "Арктика".

Студенты, аспиранты и сотрудники университета регулярно участвуют в экспедициях по изучению арктических территорий и культуры Русского Севера.

Рейтинги 
Основная статья :en:College and university rankings

Рейтинги ранее 2010 года относятся к АГТУ.

Международные партнёры 
Университет сотрудничает с зарубежными вузами и организациями, участвует в международных образовательных программах и научных исследованиях, организует обмен и стажировки студентов.

Международное сотрудничество 
  США: университеты штата Мэн и Фарфилдский
  Германия: Университет прикладных наук Эмдена, высшие школы Киля и Ной-Бранденбурга, университет прикладных наук (Шмалькалден)
  Норвегия:Норвежский университет науки и технологий (Тронхейм), Университеты Ставангера, Тромсё, Университетские колледжи Будё, Гиовика, Лиллехаммера, Нарвика, Норд-Тронделаг, Тромсё, Хедмарка, Северный исследовательский институт NORUT (Тромсё)
  Финляндия: Лапландский университет, университеты Хельсинки, Оулу и Йоенсуу; университеты прикладных наук Рованиеми, Кеми, Торнио, Оулу и Тампере, Финская школа малого и среднего предпринимательства Каухава;
  Швеция: Университет Средней Швеции, Умео, Шведский университет сельскохозяйственных наук Умео, Технический университет Лулео, Фольксуниверситет Упсала
  Великобритания: университеты Данди и Абердина
  Польша: Ягеллонский университет и университет Познани
  Франция: университет Верхнего Эльзаса
  Нидерланды: университеты Гронингена и Твенте
  Корея: Университет Сангюнкваньск
  Китай: Пекинский лесотехнический университет

Международные проекты и программы 
 ASTUIS
 BCBU плюс
 CETIA
 ColdTech
 E-URAL
 KITENPI:KOLARCTIC IT
 NAREC
 NorthPOP
 Бизнес и устойчивое управление на Севере
 «Зелёное» предпринимательство и инновации как компонента обучения в области управления окружающей средой
 Интегрированное языковое образование в межкультурном контексте (Программа Визбю, Шведский институт)
 Логистика и развитие транспорта в северном регионе

Известные преподаватели и выпускники 
 См. :Категория:Преподаватели Северного (Арктического) федерального университета
 См. :Категория:Выпускники Северного (Арктического) федерального университета

Примечания

Литература

Ссылки 

 Сайт Северного (Арктического) федерального университета
 Программы развития федеральных университетов на 2010—2020 годы
 Научные журналы САФУ

Университеты по алфавиту
 
Федеральные университеты России
Ассоциация классических университетов России
Университеты Архангельска
Учебные заведения имени М. В. Ломоносова‎